Segregazione – in chimica, fenomeno che si manifesta durante la solidificazione di una soluzione solida
 Segregazione - in metallurgia, la disomogenea distribuzione dei componenti di una lega metallica
 Segregazione razziale - la pratica che consiste nella restrizione dei diritti civili su base razzista
 Segregazione religiosa
 Segregazione residenziale - in sociologia, fenomeno che consiste nell'occupazione separata, da parte di diversi gruppi umani, di aree spaziali diverse collocate all'interno di determinati orizzonti geopolitici
 Segregazione del calcestruzzo - la separazione dei diversi componenti costituenti la miscela di un conglomerato cementizio

Pagine correlate 
 Apartheid
 Legge della segregazione

Altri progetti